Uat steht für:
 einen Ort und Aldeia im Suco Ritabou, siehe Ritabou
 einen Ort im Suco Malilait, siehe Malilait

UAT steht für:
 Dirección Táctica Urbana de la Policía Nacional del Perú
 Unavailable Time, englisch für „Nichtverfügbare Systemzeit“, ein Maß der Verfügbarkeit technischer Systeme
 Union Aéromaritime de Transport, ehemalige französische Fluggesellschaft, die 1963 in der Fluglinie Union des Transports Aériens aufging
 Universal Access Transceiver, ein Übertragungsverfahren, das für den Luftfahrtkommunikationsdienst ADS-B entwickelt wurde
 Universidad Autónoma de Tlaxcala, mexikanische Universität
 Universitätsarchiv Tübingen
 User Acceptance Test, englisch für Akzeptanztest (Softwaretechnik)

UAT